Джабраилов Вагиф Исиб оглы (Вагиф Баятлы Одер) () ) ― советский азербайджанский поэт, переводчик, член Союза писателей Азербайджана (1981), Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики (2019).

Биография 

Вагиф Баятлы Одер родился 1 октября 1948 года в селе Бёюк Марджанлы, Джебраильский район, Азербайджанская ССР.. 

Учился на вечернем отделении факультета промышленного и гражданского строительства Азербайджанского строительного института. Поработав некоторое время по специальности, Вагиф Баятлы Одер затем полностью занялся поэтическим творчеством.

Был заведующим отделом журнала «Звезда» в 1981―1990 годах, главным редактором сборника «Каспийский» (1989―1992), работал директором студии зарубежных программ Азербайджанской телерадиокомпании. 

В 1991 году избран секретарем правления (секретариата по делам молодежи) секретариата Союза писателей Азербайджана. Принимал участие во Всесоюзных конференциях, Днях советской литературы, XI фестивале поэзии. За свою книгу «Прыжок», изданную в московском издательстве «Молодая гвардия», он был удостоен премии имени Мусы Джалиля, Фонда азербайджанской прессы (1993) и премии Владимира Маяковского Совета министров Грузии. 24 мая 2019 года ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики».

Перевел на азербайджанский язык множество произведений, в том числе таких поэтов, как Райнер Мария Рильке, Томас Элиот, Роберт Бёрнс, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Николай Гумилёв и Осип Мандельштам.

Библиография 

Под одинокой звездой. Баку: Писатель, 1982, 55 с.
Все любят, когда о них забывают. Баку: Писатель, 1986, 110 с.
Недостаточно любить, пока не умрешь. Баку: Писатель, 1990, 126 с.
Самый смешной мертвец.

Примечания

Ссылки 

Poetry by Vagif Bayatly in English , Azerbaijan International magazine
 Poetry by Vagif Bayatly in Russian , Irs magazine

Выпускники Азербайджанского университета архитектуры и строительства‎